

Geografia 
 Regazzoni – località (non frazione) di Galzignano Terme in provincia di Padova

Persone 
 Alberto Regazzoni – calciatore svizzero
 Carlos Regazzoni – scultore e pittore argentino
 Clay Regazzoni – pilota automobilistico svizzero
 Ricardo Regazzoni – scultore messicano